Ervin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ervin Township (Indiana)
 Ervin Township (North Dakota)